

Алексієвка — селище, Зерендинський район, Акмолинська область
 Алексієвка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Алексієвка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Алексієвка — присілок, Семенкинська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Толбазинська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Алексієвка — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Алексієвка — село, Благовіщенський район, Алтайський край
 Алексієвка — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Алексієвка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Алексієвка — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Алексієвка — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Алексієвка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Алексієвка — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Алексієвка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Алексієвка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Алексієвка — присілок, Кумертауський міський округ, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Молчановський район, Томська область
 Алексієвка — село, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Алексієвка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Алексієвка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Алексієвка — село, Петропавловський район, Алтайський край
 Алексієвка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Алексієвка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Алексієвка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Алексієвка — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Алексієвка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Алексієвка — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Алексієвка — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область
 Алексієвка — село, Угловський район, Алтайський край
 Алексієвка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Алексієвка — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Алексієвка — селище, Чамзінський район, Мордовія
 Алексієвка — село, колишня Алексієвська сільська рада, Чаришський район, Алтайський край
 Алексієвка — село, колишня Тулатинська сільська рада, Чаришський район, Алтайський край
 Алексієвка — присілок, Ядринський район, Чувашія

Див. також 
 Алексієвське
 Алексієвський
 Друга Алексієвка
 Олексіївка
 Перша Алексієвка

ru:Алексеевка